Ictiologia
 Eugeneodòntids (ordre) (Eugeneodontida)
 Eugeneodòntids (família) (Eugeneodontidae)